Вержес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 9,70 км². Население — 1166 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del ayuntamiento de Verges
  Información de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Instituto de Estadística de Cataluña)

Муниципалитеты Жироны